Шнитников (женская форма — Шнитникова) — фамилия.

Известные носители 
 
 Шнитников, Арсений Владимирович (1898—1983) — советский гидролог, доктор географических наук, профессор; сын В. Н. Шнитникова.
 Шнитников, Евгений Петрович (1953—1996) — Герой Российской Федерации.
 Шнитников, Николай Фёдорович (1823—1881) — русский генерал.